Doug McKay (1929–2020) – kanadyjski hokeista, trener
 Doug McKay (ur. 1953) – kanadyjski hokeista, trener